Folklore (16 Horsepower-album), 16 Horsepower-album, 2002
 Folklore (Big Big Train-album), Big Big Train-album, 2016
 Folklore (Forrest Fang-album), Forrest Fang-album, 1995
 Folklore (Jorge Cafrune-album), Jorge Cafrune-album, 1962
 Folklore (Nelly Furtado-album), Nelly Furtado-album, 2003
 Folklore (Taylor Swift-album), Taylor Swift-album, 2020
 Folklore (televíziós sorozat), televíziós sorozat, 2018
 Folklore (videójáték), PlayStation 3-játék, 2007